112 может означать:
 112 — натуральное число между 111 и 113.
 112 год до н. э.
 112 год — високосный год григорианского календаря.
 Коперниций — 112-й химический элемент.
 112 — американская группа.
 112 км — прежнее название разъезда Антонины Петровой.
 112 — телефонный номер спасательных служб в Европе.
 «112 Украина» () — частный информационный телеканал Украины, вещающий с 2013 года в прямом эфире.